La temporada 1941 de la Gruppa A fue la 7ª de la Primera División de la Unión Soviética. La temporada se abandonó tras la invasión de la Unión Soviética por la Alemania Nazi.

Pts = Puntos; PJ = Jugados; G = Ganados; E = Empatados; P = Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de goles

Referencias 

 

Fútbol en 1941
Temporadas de la Primera División de la Unión Soviética
Unión Soviética en 1941